Rockford Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Surry en Caroline du Nord.
 Rockford Township du comté de Renville dans le Dakota du Nord.
 Rockford Township du comté de Perkins dans le Dakota du Sud.
 Rockford Township du comté de Winnebago dans l'Illinois.
 Rockford Township du comté de Floyd dans l'Iowa.
 Rockford Township du comté de Pottawattamie dans l'Iowa.
  du comté de Sedgwick dans le Kansas.
  du comté de Wright dans le Minnesota.
 Rockford Township du comté de Caldwell dans le Missouri.
 Rockford Township du comté de Carroll dans le Missouri.
  du comté de Gage dans le Nebraska.

Voir aussi 
 
 New Rockford Township du comté d'Eddy dans le Dakota du Nord.

Homonymie de townships